Anders Lönn kan syfta på flera personer:
Anders Lönn (politiker), statssekreterare, född 1968
Anders Lönn (bibliotekarie), musikforskare och överbibliotekarie, 1943–2009
Anders Lönn (konstnär), född 1947